Il doppio del torneo di tennis Athens Trophy 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Isabel Cueto e Arantxa Sánchez che hanno battuto in finale Silke Meier e Wiltrud Probst 4–6, 6–2, 6–4

Teste di serie 

 Anna-Karin Olsson /  Lisa O'Neill (semifinali)
 Silke Meier /  Wiltrud Probst (finale)

 Gisele Miro /  Mariana Pérez (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Angelikí Kanellopoúlou (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1986